Miejscowości w USA:
 Sulphur – miasto w stanie Luizjana, w parafii Calcasieu
 Sulphur – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Murray
Gminy w USA:
 Sulphur (ang. Sulphur Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Miller
 Sulphur (ang. Sulphur Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
Inne:
 Sulphur – brytyjski film w reżyserii Dereka Jarmana z 1973 r.